Slovo Lolita má několik významů:

 Lolita – román Vladimira Nabokova
 Lolita (termín) – slangový termín pro sexuálně atraktivní předčasně vyspělou dívku
 Lolita (film, 1962) – americký film režírovaný Stanley Kubrickem
 Lolita (film, 1997) – americko-francouzský film režírovaný Adrianem Lynem
 Lolita (jméno) – ženské křestní jméno
 Lolita (Texas) – město v Texasu
 Lolita (móda) – módní styl dívek
 Lolita (kapela) – česká indie-rocková kapela z Prahy (http://www.bandzone.cz/lolita) 
 Lolita (zpěvačka) (1931–2010) – rakouská zpěvačka, herečka a televizní moderátorka, občanským jménem Edith Einzinger

Externí odkazy